Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории  Северной Африки согласно МСОП, а именно на территории следующих стран: Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Тунис, Западная Сахара. В список включены регионально исчезнувшие виды.

С 188 указанных в таблице видов, 1 исчезнувший в дикой природе, 2 находятся под критической угрозой исчезновения, 8 находятся под угрозой исчезновения, 12 являются уязвимыми, 11 находятся в состоянии близкому к угрожающему.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Списки млекопитающих
Северная Африка